Но́йхоф (нем. Neuhof) — многозначный термин.

 Нойхоф (Фульда) — коммуна в Германии, в земле Гессен; подчиняется административному округу Кассель.
 Нойхоф (Хильдесхайм) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Нойхоф — деревня в Верхней Лужице, коммуна Буркау района Баутцен земли Саксония, Германия

 Персоналии
 Нойхоф, Теодор фон (1686—1756) — король Корсики.